Со́лнечная улица — улица на Крестовском острове в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Проходит от Константиновского проспекта до улицы Вакуленчука.

История 
Название известно с 1908 года в форме Солнечный переулок. С 1969 года употребляется в современной форме Солнечная улица.

Достопримечательности 
 Утришский дельфинарий

См. также 
Одноимённая улица имеется в Санкт-Петербурге на Ржевке, по координатам .

Примечания

Литература 
 
 
 

Крестовский остров (Санкт-Петербург)